Perișoru ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Perișoru (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Perișoru (Brăila), Dorf im Kreis Brăila